Prospekt Mira – stacja metra w Moskwie na linii Kałużsko-Riżskaja
 Prospekt Mira – stacja metra w Moskwie na linii Kolcewaja